Альбертранди — фамилия. Известные носители:
 Альбертранди, Антони (1732 или 1733—1795) — польский придворный королевский художник, теоретик искусства, поэт.
 Альбертранди, Ян Баптист (1731—1808) — польский историк, сын переселившегося в Польшу итальянца.